Le terme consulat a plusieurs acceptions assez différentes qui sont ci-dessous présentés dans un ordre plus ou moins historique  :
 le consulat, charge de magistrats de la Rome antique ;
 le consulat, mode de gouvernement de villes plus ou moins libérées de leur seigneur, au Moyen Âge ;
 Consulat de Lyon.
 le consulat est aussi un tribunal de commerce à l'époque moderne.
 le Consulat, régime politique qui, en France, a succédé au Directoire, entre 1799 et 1804, dominé par Napoléon Bonaparte ;
 un consulat, service diplomatique implanté à l'étranger, chargé principalement de la protection et du suivi administratif des ressortissants du pays dont il dépend dans le pays dans lequel il est implanté.

Voir aussi